K-Ville (2007) – amerykański serial obyczajowy stworzony przez Jonathana Lisco.

Światowa premiera serialu miała miejsce 17 września 2007 roku na antenie Fox. Ostatni odcinek serialu został wyemitowany 17 grudnia 2007 roku. Dnia 15 maja 2008 roku serial został oficjalnie anulowany.

Obsada 
 Anthony Anderson jako Marlin Boulet
 Cole Hauser jako Trevor Cobb
 Blake Shields jako Jeff Gooden
 Tawny Cypress jako Ginger Lebeau
 John Carroll Lynch jako kapitan James Embry

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale obyczajowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2007
Seriale telewizyjne zakończone w 2007
Programy telewizji Fox
Seriale wytwórni 20th Century Fox Television